Daniela Sabatino (Isernia, 1985. június 26. –) olasz női válogatott labdarúgó, a Fiorentina támadója.

Pályafutása 
13 évesen kezdte a labdarúgást a Campobasso soraiban. A Serie B-ben 2000-ben mutatkozhatott be a felnőtt csapatban, következő szezonjában pedig már a Picenum CF játékosaként szerezte meg első élvonalbeli találatát. Év végén a harmadosztályú Iserniához távozott és 18 góljával segítette együttesét egy szinttel feljebb. Egy újabb váltást követően a Sporting Casalnuovo színeiben 9 gólt szerzett 22 meccsen, majd visszatért korábbi csapatához Molisébe.
Első évében 28 gólt termelt, mellyel gólkirálynői címet szerzett, majd kivívta klubjával az élvonalbeli szereplést, Sabatino azonban a svájci Rapid Luganóhoz szerződött.

A svájci kiruccanás után újra hazai pályán bizonyíthatott a gólérzékeny támadó, és a Reggiana gárdájánál négy év alatt 61-szer volt eredményes.

Teljesítményével természetesen több nagy csapat figyelmét is felkeltette, de végül 2010 júliusában a Brescia keretéhez szerződött.

A kék-fehérek elsőszámú támadójaként szinte számolatlanul lőtte a gólokat, klubját pedig Olaszország egyik élcsapatává tette. 2012-ben a hosszabbításban győztes gólt szerzett a Coppa Italia döntőjében, ezzel a Brescia első trófeáját abszolválta. 

A 2013–14-es bajnokságot végig dominálták együttesével és első bajnoki címüket ünnepelhette többek között Lisa Alborghetti, Barbara Bonansea, Camelia Ceasar, Cristiana Girelli és Martina Rosucci társaságában. 35 találatával a szezon második legeredményesebb játékosa lett.

Egy évvel később mindössze 1 ponttal előzte meg klubját a Patrizia Panico által vezetett AGSM Verona és ezüstéremmel gazdagodott.

A 2018–19-es idényben a Brescia licenszét átvevő Milan csapatánál kezdte, de 20 gólja ellenére a Sassuolóhoz írt alá a szezon végén.

A válogatottban 
2005. szeptember 24-én mutatkozott be a felnőttek között Ukrajna ellen.

Sikerei

Klubcsapatokban 
 Olasz bajnok (2):
 Brescia (2): 2013–14, 2015–16

 Olasz kupagyőztes (4):
 Reggiana (1): 2009–10
 Brescia (3): 2011–12, 2014–15, 2015–16

 Olasz szuperkupa-győztes (4):
 Brescia (4): 2014, 2015, 2016, 2017

 Olasz másodosztályú bajnok (1):
 Matese Bojano (1): 2004–05

 Olasz harmadosztályú bajnok (2):
 Isernia Donna (1): 2001–02
 Matese Bojano (1): 2003–04

A válogatottban 

 Ciprus-kupa ezüstérmes (1): 2019

Egyéni 
 Olasz gólkirálynő (2): 2010–11 – (25 gól), 2020–21 – (15 gól)

 Olasz harmadosztály gólkirálynője (1): 2003–04 – (28 gól)

Statisztikái

Klubcsapatokban 
2022. május 15-el bezárólag

Válogatottban
2022. április 12-vel bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1985-ben született személyek
Olasz női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Milan női labdarúgói
A Fiorentina női labdarúgói